Alisa (ou Alissa) est un prénom féminin, entre autres russe. Il peut aussi être une transcription alternative courante du prénom japonais Arisa.

Alisa peut désigner :
 Alisa, une chanteuse japonaise ;
 Alisa, le premier album de la chanteuse taïwanaise Alisa Galper ;

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom féminin